Kepler-11 f — экзопланета в созвездии Лебедь, открытая телескопом «Кеплер»; газовый карлик.

Характеристика 
Если состав и строение внутренних планет в системе Kepler-11 ещё может быть объяснено в рамках существующих моделей, то планета Kepler-11 f ставит исследователей в тупик. Её масса оценивается всего в  Юпитера ( Земли), при этом радиус достигает величины  Юпитера ( Земли), что приводит к средней плотности . Эта плотность уникально мала для столь маломассивной планеты. Согласно теоретическим моделям, не менее 10 % массы этой планеты должно приходиться на водородно-гелиевую атмосферу. Остаётся неясным, как Kepler-11 f при своей малой массе смогла аккумулировать столько водорода. Она расположена на расстоянии  от звезды и делает вокруг неё один оборот за  суток.

Ссылки 
 Lissauer, Jack L.; et al. (2011-02-02). «A closely packed system of low-mass, low-density planets transiting Kepler-11», Nature

Система Kepler-11
Горячие нептуны
Планеты-гиганты
Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Лебедь (созвездие)
Суперземли